Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal zeven officiële interlands in het jaar 1990, het laatste jaar dat de Oost-Duitsers een eigen nationale voetbalploeg op de been brachten na de Duitse eenwording. De nationale selectie stond onder leiding van bondscoach Eduard Geyer, de opvolger van de medio 1989 opgestapte Manfred Zapf.

Balans

Interlands

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1989/90
FDGB-Pokal 1989/90
DDR-Oberliga 1990/91
FDGB-Pokal 1990/91

Duitse Democratische Republiek
1990